Az M28 vagy M-28 a következő dolgokat jelentheti:

 Messier 28, gömbhalmaz (csillagászati fogalom)
 M-28 (Michigan highway), autópálya Michigan államban
 PZL M28, lengyel könnyű szállító repülőgép
 M28, az orosz Moszin–Nagant-karabélyon alapuló finn puska
 MÁV M28 sorozat, MÁV-dízelmozdonysorozat